Wrightoporia — рід грибів родини Wrightoporiaceae. Назва вперше опублікована 1966 року.

Класифікація 
До роду Wrightoporia відносять 54 видів:

Примітки

Джерела 

 Pouzar, Z. 1966. Studies in the taxomomy of the Polypores I. Ceská Mykologie. 20(3):171-177 - P.173

Роди грибів